Morton kan syfta på:

 Morton (efternamn) – ett efternamn och lista av personer med namnet

Geografi

Antarktis 

 Morton Strait, sund,

Australien 

 Morton, New South Wales, ort, Shoalhaven Shire,

Frankrike 

 Morton, Vienne,

Storbritannien 

 Morton, Gainsborough, ort och civil parish i Lincolnshire, England, 
 Morton, South Kesteven, ort i Morton & Hanthorpe, Lincolnshire, England, 
 Morton, Derbyshire, ort i England,

USA 

 Morton, Mississippi, ort, Scott County, 
 Morton, Pennsylvania, ort, Delaware County, 
 Morton, Illinois, ort, Tazewell County, 
 Morton, Minnesota, ort, Renville County, 
 Morton, Texas, countyhuvudort, Cochran County, 
 Morton, Washington, ort, Lewis County,

Se även
 Morton County – flera
 Mount Morton